K sérii nejasných úmrtí ruských byznysmenů došlo na různých místech světa v průběhu roku 2022. Většina úmrtí byla oficiálně prohlášena za sebevraždu. Okolnosti některých z nich se však zdají podezřelé a vzbuzují úvahy, že ve skutečnosti mohlo jít o vraždy.

Většina zemřelých byli velmi bohatí a vlivní podnikatelé nebo vysocí manažeři, často spojení s ruským ropným a plynárenským průmyslem. 

Přátelé a rodiny zesnulých podnikatelů obecně považovali za nepravděpodobné, že by tito lidé měli v úmyslu se zabít, a v některých případech dokonce zabít i své manželky a děti. Usilují tak o nezávislé vyšetření těchto úmrtí.

Seznam úmrtí

Reference 

Rusko v roce 2022